Als Sprachcomputer bezeichnet man:

 Interaktive sprach- oder tastengesteuerte Systeme, die Telefonanrufe „beantworten“, so genannte Sprachdialogsysteme
 umgangssprachlich für Sprachausgabegeräte, d. h. elektronischen Kommunikationshilfen mit Sprachausgabe. Diese Geräte werden in der unterstützten Kommunikation eingesetzt. 
 umgangssprachlich werden auch Übersetzungscomputer als Sprachcomputer bezeichnet.